Die Open Gaz de France 2007 waren ein Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen in Paris. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 5. bis 11. Februar 2007 statt.

Im Einzel gewann Nadja Petrowa gegen Lucie Šafářová mit 4:6, 6:1 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Liezel Huber mit 6:2 und 6:0 gegen Gabriela Navrátilová / Vladimíra Uhlířová.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Paris